Stupid Girl (The Rolling Stones) (1966), een lied van The Rolling Stones
 Stupid girl (Neil Young) (1975), een lied van Neil Young
 Stupid Girl (Garbage) (1996), een lied van Garbage
 Stupid Girl (Cold) (2003), een lied van Cold
 Stupid girls (P!nk) (2006), een lied van P!nk
 Stupid Girl (Only in Hollywood) (2010), een lied van Saving Abel
 Stupid Girl (Framing Hanley) (2010), een lied van Framing Hanley